Football è un termine inglese che si riferisce a una categoria di sport, che sono praticati da squadre contrapposte, che si contendono il possesso di una palla avente forma sferica oppure sferoidale ossia ovale. Tale termine deriva dall'unione delle parole "foot" e "ball", che significano "piede" e "palla".

Calcio (association football, normalmente football; chiamato soccer negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi anglofoni extraeuropei)
Calcio gaelico (Gaelic football)
Football americano (American football, chiamato football negli Stati Uniti e gridiron football nelle altre nazioni anglofone)
Football australiano (Australian rules football, chiamato football o footy in Australia e Aussie rules nelle altre nazioni anglofone)
Football canadese (Canadian football, chiamato football in Canada e gridiron football nelle altre nazioni anglofone)
Rugby a 13 (rugby league o rugby league football)
Rugby a 15 (rugby union o rugby union football)

Altri progetti